Горба — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горба, Василий Дементьевич (1904—1978) — советский партийный деятель.
 Горба, Денис Брониславович (род. 1970) — латвийский политик. См. также 
 Горб (значения)